Johann Walch kan syfta på:

* Johann Walch (1757–1816), tysk miniatyrmålare
 Johann Ernst Immanuel Walch (1725–1778), tysk teolog och geolog
 Johann Georg Walch (1693–1775), tysk teolog
 Johann Heinrich Walch (1775–1855), tysk musiker, komponist och kapellmästare